Almansor o Al-Mansur bi-L·lah (938-1002), líder militar i polític del califat de Còrdova.
 Pic d'Almansor, muntanya més alta de la serra de Gredos (Sistema Central, península Ibèrica)